LeFever ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob LeFever (1830–1905), US-amerikanischer Politiker
 Matt LeFever, US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer

Siehe auch: Lefever